Fanciulla detective (The Girl Detective) – serial cinematografico del 1915 diretto da James W. Horne
 The Girl Detective – film del 1916 diretto da Burton L. King